Osoby o tym nazwisku:
 Cesare Baglioni (ok. 1550–1615) – włoski malarz renesansowy
 Claudio Baglioni (ur. 1951) – włoski piosenkarz i kompozytor